Jim Steinman, compositeur américain de musique rock et de comédies musicales ;
 Ralph Steinman, généticien canadien, spécialiste en immunologie, récipiendaire du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011 ;

Paronyme 
 Aharon Leib Shteinman